Robert Cauer ist der Name folgender Personen: 

* Robert Cauer der Ältere (1831–1893), deutscher Bildhauer  
 Robert Cauer der Jüngere (1863–1947), deutscher Bildhauer